Der Téngrélasee ist ein See im Südwesten Burkina Fasos, nahe Banfora.

Beschreibung 
Der See ist wegen der dort lebenden Flusspferde eine lokale Touristenattraktion. Seit 2009 steht er auch auf der Liste schützenswerter Feuchtgebiete der Ramsar-Konvention.

Auf dem Téngrélasee gibt es zahlreiche Schwimmpflanzen, darunter Seerosen (Nymphaea lotus, N. guineensis), Seekanne (Nymphoides ezannoi), Wassernuss (Trapa bicornis) und Wasserschlauch (Utricularia stellaris u. a.).

Einzelnachweise 

Cascades (Burkina Faso)
STengrelasee